Skelton peut se référer à :

Patronyme 
John Skelton (vers 1460 – 1529), un poète anglais
Martha Wayles Skelton Jefferson (1748–1782), l'épouse de Thomas Jefferson
Reginald Skelton (1872—1956), un explorateur polaire britannique
Robert Skelton (1903-1977), un nageur américain
Red Skelton (1913-1997), un acteur américain
Carol Skelton (née en 1945), une femme politique canadienne 
Nick Skelton (né en 1957), un cavalier de saut d'obstacles britannique
Gavin Skelton (né en 1981), un footballeur anglais
Helen Skelton (née en 1983), une animatrice de télévision britannique 
John Skelton (né en 1988), un joueur américain de football américain
Will Skelton (né en 1992), un joueur de rugby australien

Toponyme 
Royaume-uni
Skelton (Cumbria), en Cumbria
Skelton (Yorkshire de l'Est), dans le Yorkshire de l'Est
Skelton (Yorkshire du Nord), dans le comté de Richmond, Yorkshire du Nord
Skelton on Ure, paroisse civile dans le district de Harrogate, dans le Yorkshire du Nord
Skelton (York), paroisse civile de York, dans le Yorkshire du Nord
Skelton in Cleveland, une petite ville dans l'autorité unitaire de Redcar et Cleveland
North Skelton, un village dans l'autorité unitaire de Redcar et Cleveland
États-Unis
Skelton (Indiana), une ancienne zone non incorporée dans le Comté de Gibson (Indiana)
Les lacs Skelton, des lacs de Californie

Autre 
The Red Skelton Show, une émission de variétés américaine

Patronyme anglais